Svartholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Svartholmen, Vasa, Österbotten,

Egentliga Finland 

 Svartholmen, Nagu, Åboland, 
 Svartholmen (vid Heisala, Pargas), Åboland, 
 Svartholmen (vid Ålön, Pargas), Åboland, 
 Svartholmen, Salo, Egentliga finland,

Nyland 

 Svartholmen (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Svartholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Svartholmen, Kyrkslätt och Sjundeå, Nyland, 
 Svartholmen (vid Sökö udd, Esbo), Nyland, 
 Svartholmen (vid Sommaröarna, Esbo), Nyland, 
 Svartholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Svartholmen (vid Kalkstrand, Sibbo), Nyland, 
 Svartholmen (sydväst om Löparö, Sibbo), Nyland, 
 Svartholmen (söder om Vessölandet, Borgå), Nyland, 
 Svartholmen (vid Ylike, Borgå), Nyland, 
 Svartholmen (vid Tirmo, Borgå), Nyland, 
 Svartholmen (söder om Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Svartholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland, 
 Svartholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Svartholmen, ö i Eriksören-Svartholmens naturreservat, Kalix kommun,

Se även
Svartholm
Svartholma
Svartholmarna
Stora Svartholmen
Lilla Svartholmen
Eriksören-Svartholmen
Mustasaari

Robotskapade Finlandförgreningar